

Musica 
 David Ball (1953-) – cantante country statunitense
 David Ball (1959-) – musicista elettronico britannico, membro dei Soft Cell e dei The Grid

Sport 
 Dave Ball  (1981-) – giocatore di football americano statunitense di ruolo defensive end
 David Ball (1984-) – giocatore di football americano statunitense di ruolo wide receiver
 David Ball (1989-) – calciatore britannico
 David Ball – tiratore britannico

Altro 
 David Ball (1926-) – vescovo episcopale di Albany (New York)
 David W. Ball (1949-) – scrittore statunitense